Qarah kan syfta på följande platser:

Jemen 

 Qarah (distrikt i Jemen), Hajjah,

Syrien 

 Qārah (ort), Rif Dimashq, 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar